Alex Vizorek, de son vrai nom Alexandre Wieczorek, (* 1981, Bruxelles), un humoriste belge
 David Wieczorek (1998-), joueur américain de volley-ball
 Heidemarie Wieczorek-Zeul, née Zeul (* 1942, Francfort-sur-le-Main), une femme politique allemande
 Henryk Wieczorek (* 1949, Chorzów), un joueur international de football polonais
 Teresa (Barbara) Ciepły, née Wieczorek (19372006), une athlète polonaise

Patronyme polonais